Lowline steht für
Lowline (New York City), Park
Lowline (Rind), Rinderrasse
Lowline (Band), englische Band